Марија Обрадовић може да се односи на:
 Марија Обрадовић (рукометашица)
 Марија Обрадовић (политичарка)